Domenico Bassi (1875-1940) – latinista e grecista italiano
 Domenico Bassi (1859-1943) – bibliotecario e papirologo italiano